Die Bob-Europameisterschaft 2017 wurde vom 13. bis zum 15. Januar 2017 in Winterberg ausgetragen. Sie fand parallel zum vierten von acht Weltcup-Saisonrennen sowie zur Skeleton-Europameisterschaft 2017 statt. Mit Abstand erfolgreichste Nation war Deutschland, welche alle drei Europameistertitel gewinnen konnte, wobei es bei den Männern jeweils Doppelerfolge gab.

Zweierbob Männer 
Datum: 14. Januar 2017

Viererbob Männer 
Datum: 15. Januar 2017

Zweierbob Frauen 
Datum:13. Januar 2017

Medaillenspiegel

Weblinks 
 
 
 

2017
Sportveranstaltung 2017
Sportveranstaltung in Winterberg
Wintersport (Deutschland)